ФА куп () или по спонзору Емирејтс ФА куп () је национални фудбалски куп Енглеске и најстарије фудбалско такмичење на свету. Први пут је одржан 1871. године. Те године је наступило 15 клубова, а прве четири утакмице су одигране 11. новембра, а први историјски погодак постигао је Џарвис Кенрик (-{Jarvis Kenrick}-) на мечу између Аптон парка (-{Upton Park}-) и Клапхам роверса (-{Clapham Rovers}-).

Најуспешнија екипа у овом такмичењу је Арсенал са 14 титула. Једини неенглески клуб који је успео освојити ФА куп је велшки Кардиф сити (1927).

До сада је само један клуб освојио ФА куп, а да није имао прволигашки или друголигашки статус. То је 1901. био Тотенхем хотспер, тада члан Саутерн лиге (3. лига). Највише финалних утакмица је одиграно на старом Вембли стадиону (1923—2000). Финала су одиграна на укупно десет стадиона. Прво финале 1872. године је одиграно на Кенингтон овалу (-{Kennington Oval}-). Од 2007. финала се играју на новом Вемблију.

Најуспешнији стрелац у историји Купа је Хенри Керсам (-{Henry Cursham}-) из Нотс Каунтија, који је у периоду од 1877. до 1888. године постигао 49 голова.

Победници и финалисти 
Клубови су поређани по успешности у ФА куп такмичењу.

 Клубови у курзиву више не постоје.

Види још 
 Лига куп Енглеске

Референце

Спољашње везе 

 Званични сајт ФА купа
 Архива ФА купа - Званична страна Фудбалског савеза Енглеске
 ББЦ вести о ФА купу

 
Фудбалска такмичења у Енглеској
Национална фудбалска куп такмичења